13174 Timossi – asteroide della fascia principale
 Aldo Timossi – giornalista e scrittore italiano
 Paolo Timossi – calciatore italiano
 Roberto Giovanni Timossi – filosofo italiano